Eagle (automobilisme), empresa d'automobilisme 
 Eagle (programa), programa per a la creació i disseny de diagrames electrònics
 Eagle (Calder), una escultura d'Alexander Calder
 Toponímia:
 Eagle (Alaska), localitat estatunidenca d'Alaska
 Eagle (Colorado), localitat estatunidenca de Colorado
 Eagle (Idaho), localitat estatunidenca d'Idaho
 Eagle (Michigan), localitat estatunidenca de Michigan
 Eagle (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Eagle (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin
 Eagle Village, localitat estatunidenca d'Alaska